Карлис Карлович Себрис (; 1914 — 2009) — советский, латышский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1974).

Биография 
Карлис Себрис родился 18 февраля 1914 года в посёлке Синоле Валкского уезда (ныне — в Леясциемской волости Гулбенского края Латвии).

Окончил Лизумскую начальную школу, затем в 1932 году — Цесвайнскую государственную среднюю школу, а в 1938 году — Латвийские драматические курсы Зелтматиса.

С 1938 года — актёр Латвийского национального театра (в 1940—1988 годах — Государственный академический театр драмы Латвийской ССР им. А. Упита). На сцене этого театра выступал всю жизнь, сыграв более двухсот ролей. 

Дебют в кино состоялся в 1940 году на Рижской киностудии в небольшой роли в фильме режиссёра В. Пуце «Каугурское восстание».

Скончался 12 января 2009 года в Риге. Похоронен на Лесном кладбище.

Творчество

Роли в театре 
Всего на сцене Латвийского национального театра было сыграно более 200 ролей. Среди них:

  — «Господин у ворот» В. Зонберга — Гвидо
  — «Злой дух» Р. Блауманиса — гость
  — «Дон Карлос» Ф. Шиллера — граф Таксис
  — «Разлом» Б. Лавренёва — Первый мичман
  — «Вей, ветерок» Я. Райниса — Батрак
  — «Враг народа» Г. Ибсена — рабочий
  — «Перед восходом солнца» Г. Гауптмана — Эгмонт Клаузен
  — «Инженер Сергеев» В. Рока — Владимир Волошин
  — «Купальщица Сусанна» А. Упита — Дзирнис
  — «Кремлёвские куранты» Н. Погодина — секретарь Ленина
  — «Таланты и поклонники» А. Островского — обер-кондуктор
  — «В огне» Р. Блауманиса — Вискрелис
  — «В степях Украины» А. Корнейчука — Долгоносик
  — «Времена землемеров» Рейниса и Матиса Каудзите — Шваукстс
  — «Варвары» М. Горького — Редозубов
  — «Ревизор» Н. Гоголя — купец Абдулин
  — «Вишнёвый сад» А. Чехова — Епиходов
  — «Кто смеётся последним» К. Крапивы — Человек в военной форме
  — «Госпожа министерша» Б. Нушича — Пера Каленич
  — «Преступление и наказание» по роману Ф. Достоевского — Порфирий Петрович
  — «Рига» А. Деглавса — Старпрингс
  — «Плот Медузы» Ж. Гривы — Адам Буштерис
  — «Иркутская история» А. Арбузова — Сердюк
  — «Арменуи» А. Ширванзаде — Константин
  — «Милый лжец» Дж. Килти — Джордж Бернард Шоу
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — сэр Тоби
  — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Браун, шеф лондонской полиции
  — «Свидание» Ж. Робера — Маренвал
  — «Йыннь с острова Кихну — дикий капитан» Ю. Смуула — капитан Йыннь
  — «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша — патер Диего
  — «Лето в Ноане» Я. Ивашкевича — Антоний Водзинский
  — «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло — Директор
  — «Сказки старого Арбата» А. Арбузова — Фёдор Балясников
  — «Дело передаётся в суд» А. Чхаидзе — Расмадзе
  — «Кошки-мышки» И. Эркеня — Виктор Чермлени
  — «Кола Брюньон» по повести Р. Роллана — Кола Брюньон
  — «Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса — Босс Финли
  — «Юлий Цезарь» У. Шекспира — Цицерон
  — «Михаэль Крамер» Г. Гауптмана — Михаэль Крамер
  — «Месье Амилькар» И. Жамиака — Александр
  — «Принц и нищий» по роману М. Твена — Генрих VIII
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — лорд Капулетти
  — «Огонь и ночь» Я. Райниса — Айзкрауклис
  — «Нюрнберг… 1948…» Э. Манн — Даниэль Хейвуд
  — «Рыжий слуга» Л. Стумбре — Екабс
  — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Берли
  — «Бесстыжие родители» А. Эглитиса — Аскольд Олте
  — «Играй, танцуй» Я. Райниса — Трейгалвис
  — «Беден, как церковная мышь» Л. Фодора — Фридрих Талгейм
  — «Невидимый Харви» М. Чейз — Вильям Р. Чамли
  — «Амадей» П. Шефера — граф Орсини-Розенберг
  — «Салемские ведьмы» А. Миллера — Джайл Кори
 «Сын рыбака» В. Лациса — Фредис
 «На дне» М. Горького — Сатин
 «Дон Карлос» Ф. Шиллера — Филипп
 «Морские ворота» Д. Зигмонте — Виранауда
 «Центр нападения умрёт на заре» А. Кусани — Эннесимо Лупус
 «Моцарт и Сальери» А. Пушкина — Сальери
 «Гамлет» У. Шекспира — Клавдий

Фильмография 

  — Каугурское восстание — эпизод
  — Возвращение с победой — прихожанин
  — К новому берегу — эпизод
  — За лебединой стаей облаков — фон Винкель
  — Причины и следствия (короткометражный) — редактор
  — Наурис — эпизод
  — Чужая в посёлке — Кисис
  — Меч и роза — милиционер
  — На пороге бури — эпизод
  — Верба серая цветёт — автор пьесы
  — День без вечера — директор
  — Генерал и маргаритки — военный промышленник
  — Капитан Нуль — Юхан
  — «Тобаго» меняет курс — Квиесис
  — Эдгар и Кристина — Фришвагарс
  — 24-25 не возвращается — майор Григастс
  — Времена землемеров — Павулс
  — У богатой госпожи — Фридис
  — Слуги дьявола — Самсон
  — Король Лир — граф Глостер
  — Клав — сын Мартина — председатель колхоза
  — Баллада о Беринге и его друзьях — Витус Беринг
  — Танец мотылька — Филипп
  — Последний рейс «Альбатроса» — Зандлер
  — В тени смерти — Зальга
  — Тростниковый лес — старик Норд
  — Салатик (короткометражный) — Йоренс
  — Наследники военной дороги — Церниекс
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — суперинтендант Самсон
  — Цыплят по осени считают — Иевиньш
  — Антиквары (киноальманах Красный агат) — Дедковский
  — Кола Брюньон — Кола Брюньон
  — Нападение на тайную полицию — Грегус
  — Лето мотоциклистов — лесник
  — Красные дипкурьеры — начальственный господин
  — Мужчина в расцвете лет — эпизод
  — Будьте моей тёщей! — майор милиции
  — Где ты был, Одиссей? — Цоллер
  — Открытая страна — эпизод
  — Твой сын — художник-юбиляр
  — Потому что я — Айвар Лидак — рыбак
  — Отель «У погибшего альпиниста» — господин Мозес
  — Ночь без птиц — председатель колхоза
  — Дюма на Кавказе — Александр Дюма
  — За стеклянной дверью — больной
  — Братья Рико — Винче Виттерс
  — Забытые вещи — Карлис
  — Я хочу твоё фото (короткометражный) — её друг
  — Индраны — Индран-старший
  — Страшное лето — Аугустс.

Звания и награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1956)
 Народный артист Латвийской ССР (1964)
 Народный артист СССР (1974)
 Орден Трудового Красного Знамени (1988)
 Офицер ордена Трёх звёзд (1995) — за вклад в развитие театрального искусства
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Латвийской ССР (1984) — за успехи в развитии латышского советского театрального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения.

Интересные факты 
В 2007 году в Риге был установлен памятник трубочисту и каменщику. Прототипами для этой скульптурной композиции (авторы Карлис Иле и Гиртс Бурвис) послужили трубочист Варис Вилцанс и актёр Карлис Себрис.

Примечания

Ссылки 
 Карлис Себрис на сайте КиноПоиск
 Актёры советского кино. Карлис Себрис

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Латвийский Национальный театр
Похороненные на Лесном кладбище